Обенро () — власна мова.

Топоніми

Обенро — місто.
 Обенро (комуна)